Loco Records - house'owa wytwórnia płytowa założona w 1998 roku przez polskich DJ-ów i producentów: Karola Samockiego, Marka Bigajskiego i Sławka Łobodę, współpracująca z różnymi wytwórniami fonograficznymi.

Wytwórnia zrzesza takie muzyczne projekty jak: Karol XVII & MB Valence, Jackspeare, Robert Owens, Milton Jackson, The Timewriter, Maya Jane Coles, Gorge, Soul Minority, Kruse & Nuernberg, Sasse, Matt Masters, Till Von Sein, Dale Howard, Huxley, Kevin Yost, Sebastian Davidson, czy też Lazarusman.

Wytwórnie muzyczne wydające muzykę elektroniczną
Polskie wytwórnie muzyczne
House